Bundesverband Musikindustrie, сокращённо BVMI () — ассоциация, представляющая интересы музыкальной индустрии Германии, состоящей из около 280 лейблов и музыкальных компаний. BVMI была основана в 2007 году путём слияния Федерации производителей фонограмм () и немецким отделением Международной федерации производителей фонограмм, и является членом IFPI. Ассоциация отвечает за сертификацию музыкальных произведений в Германии.

Контактный адрес: Reinhardtstraße 29, Берлин

Сертификации 
BVMI присваивает релизам статусы золотых, платиновых и бриллиантовых, а также многократно золотых и платиновых. Статусы присваиваются в следующем порядке: 1х Золотой, 2х Платиновый, 3х Золотой, 2х Платиновый, 5х Золотой и так далее. Статус бриллиантового присваивается только один раз вне зависимости от количества проданных копий.

В 2014 году вышло обновление правил присвоения статусов и для каждой категории они рассчитываются исходя из следующего числа продаж:

Синглы
 Золотой: 200 000 экз.
 Платиновый: 400 000 экз.
Бриллиантовый: 1 000 000 экз.

Альбомы
 Золотой: 100 000 экз.
 Платиновый: 200 000 экз.
Бриллиантовый: 750 000 экз.

Видео
 Золотой: 25 000 экз.
 Платиновый: 50 000 экз.

Джаз
 Золотой: 10 000 экз.
 Платиновый: 20 000 экз.

Примечания 

Ассоциации музыкальной индустрии
Музыкальные организации Германии